Thistle signifie chardon en anglais

Thistle est aussi un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 , femme politique canadienne à Terre-Neuve-et-Labrador
  (1976-), auteur et professeur métis-cree
  (1980-), joueur australien de cricket
  (1853-1936), homme d'église anglais

Prénom 
  (1902-1990), botaniste australienne

Toponyme

Thistle, ville fantôme de l'Utah

, champ pétrolifère en mer du Nord

Navires 
Thistle (yacht), voilier de compétition écossais
 HMSThistle, sous-marin britannique de la Royal Navy

Voir aussi 
 Thistles de Kenora, équipe de hockey sur glace de Kenora, Ontario

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme